Horvátország
Presika falu Labin községben, Isztria megyében
Presika falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Presika falu Ljutomer községben, Pomurska régióban